

Sciences et techniques 
 En malacologie, les chomata sont des reliefs ou crénelures sur la face interne des marges de la coquille de certains bivalves.

Sciences humaines et sociales 
 En latin, le mot chomata (du grec , « terrasse, promontoire, digue ») est une déclinaison (notamment le nominatif pluriel) d'un nom neutre signifiant « digue ».

Patronyme 
 Kéti Chomatá (1947-2010) est une chanteuse grecque du mouvement Néo Kýma (« Nouvelle vague »).

Toponyme 
 Aspra Chomata (, « Terrasses blanches ») est un quartier de Nikaia (Attique, Grèce).